Bastiesi – abitanti di Bastia (Albenga)
Bastiesi – abitanti di Bastia Mondovì
Bastiesi – abitanti di Bastia